Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1976 spelades i två omgångar: ett gruppspel (som spelades från 1974 till 1976) samt kvartsfinalerna (som spelades 1976). 32 nationer ställde upp, vilka delades in i åtta grupper om fyra lag. Lagen spelade varsin hemma- och bortamatch mot övriga lag i samma grupp, och endast gruppsegrarna gick vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinalerna spelades i dubbelmöten hemma och borta. Segrarna gick vidare till huvudturneringen.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Playoff

Källor 
RSSSF

1974 i Europa
1975 i Europa
1976 i Europa
Fotbollsåret 1974
Fotbollsåret 1975
Fotbollsåret 1976
1976